Каїно — муніципалітет, провінція Брешія, регіон Ломбардія
 Каїно — присілок, Нікольський район, Вологодська область